La IX Universiade estiva (Лятна универсиада 1977) si svolse a Sofia, in Bulgaria nel 1977.

Sport

Medagliere
Evidenziato il paese organizzatore.

Collegamenti esterni
  FISU History dal sito della FISU